Cet article est relié à l'univers de JoJo's Bizarre Adventure.

Dans la septième partie, on découvre de nouveaux Stands, mais il n'y a que peu de changements, comme dans les autres parties. On notera toutefois, qu'une région des États-Unis semble propice à l'apparition de Stands (nommée la Paume du Diable), comme cette zone a été frappée par une météorite, on peut faire des liens avec celle d'où est issue les flèches. Il y a aussi le corps d'un saint disséminé à travers les États-Unis et dont les fragments permettent de rendre les stands plus puissants ou de conférer des Stands.

(Pour voir d'où est tiré le nom de chaque Stand, cliquez sur le nom dudit Stand. Idem pour le nom du manieur, qui peut parfois contenir deux liens)

Tusk 

Manieur : Johnny Joestar

Le pouvoir de Johnny lui est d'abord enseigné par Gyro, puis, grâce aux parties du Saint, il arrive a maturation. Tusk permet a Johnny de tirer ses ongles (de mains et pieds).

 Tusk ACT 1 :

Tusk permet à Johnny de faire tournoyer ses ongles, puis de les lancer grâce à lOnde (apprise par Gyro). Les ongles de Johnny, bien qu'étant petits, peuvent être tirés par dizaine et créer de bons dommages aux opposants. La vitesse de chaque ongle approche celle du balle de pistolet et leur résistance est telle qu'un rocher y succombe aisément. Johnny utilise le bras du Saint et les leçons de Gyro pour utiliser Tusk.

Tirer avec ces ongles ne provoque pas de douleurs et ceux-ci repoussent aussitôt du fait qu'ils sont manipuler par Tusk.

 Tusk ACT 2 :

Après avoir appris le reste des secrets de lOnde et du Spin (qui se base sur le rectangle d'or) par Gyro, Johnny perfectionne encore Tusk.

Les blessures s'agrandissent au fur et à mesure, à cause des vibrations qui déchirent les tissus. Tusk peut grâce à cela être tiré avec plus de force et de précision, mais il peut surtout délocaliser les dommages : il peut faire circuler les dégâts sur une zone plane et les retransmettre plus loin : un tir lancé au sol peut migrer vers le pied d'un adversaire pour le détruire, une blessure à l'épaule peut se relocaliser vers le cœur et devenir fatale, etc.

 Tusk ACT 3 :

Johnny applique maintenant le principe du Spin sur lui-même. Il peut se transformer en spirale et donc a maintenant une apparence très métamorphe. Il peut se changer en un long fil torsadée de chair et se renfermer dans son propre corps. Il peut grandir en faisant mincir son corps grâce à la spirale, etc. En utilisant la spirale sur ses bras, Johnny peut modifier l'angle de tir de Tusk, lui offrant une nouvelle palette de stratégies pour ses attaques, qui deviennent grâce aux améliorations de Tusk 2, presque impossible a esquiver.

Johnny a reçu le pouvoir après avoir récupéré une partie du corps du Saint, le bras droit. Grâce à la compréhension complète de l'onde il peut maintenant utiliser Tusk sans partie du Saint. Il ne tire presque plus qu'avec ses mains et seulement avec un ou deux doigts, en effet, il a besoin de sa deuxième main pour viser avec le rectangle d'or.

 Tusk ACT 4 :

Johnny applique le principe du rectangle d'or à lui-même ainsi que son cheval. Il doit pour cela synchroniser ses mouvements à ceux de sa monture lorsque celle-ci galope à une certaine vitesse. Tusk ACT 4 a pour effet de créer une rotation infinie et éternelle au sein des victimes que les ongles touchent. Cela force les victimes à retourner éternellement à l'endroit où elles furent affectées ; cet effet fonctionne même lorsqu'elle changent de dimension et que le temps est arrêté. Le seul moyen d'arrêter la rotation est de frapper la victime avec la rotation parfaitement opposée.

 Ball Breaker Manieur :''' Gyro Zeppeli

Au départ, le pouvoir de Gyro est plus présenté comme une forme différente donde (appelée le spin ou rotation), cela lui permet de manipuler ses armes. Gyro se sert en effet de balles de métal, qu'il fait tournoyer à grande vitesse, pour s'en servir comme projectiles. Gyro crée également une espèce de courant vibratoire, qui fait revenir les balles comme des boomerangs, ou leur donne des trajectoires anormales. Enfin, en augmentant la température du sol grâce aux vibrations, Gyro peut créer des mirages qui lui permettent de « voir » plus loin, ou des endroits qu'il ne pourrait normalement pas voir (derrière un obstacle, ... ). Les balles de Gyro peuvent également modifier le corps d'une personne, infligeant des effets anormaux aux os ou aux muscles. Il peut de même augmenter ou diminuer la force d'une personne en lui posant une balle sur certains muscles.

Gyro reçoit réellement son Stand quand il intègre l'œil du Saint. Les balles possèdent maintenant des yeux qui sont directement reliés à ceux de leur manieur et lui permettent d'épier des zones et de briser des angles morts. Il possède également un genre de sonar-rayon X.

 In a Silent Way Manieur : SandmanCe Stand permet  de créer des constructions sonores : en taillant dans l'air des onomatopées avec son couteau, il crée des formes solides, qui touchées agissent comme l'onomatopée reliée. Par exemple, en taillant dans l'air le mot « Boom », il crée une forme, qui touchée provoquera une explosion. Il peut ainsi inscrire ses onomatopées dans différents objets, à l'instar de Koichi dans la partie 4.

 Hey Ya! Manieur : PocolocoCe Stand paraît très puissant, semblant doué de précognition et capable de chuchoter la marche à suivre pour obtenir les meilleurs résultats à son utilisateur. En vérité, il est juste capable d'encourager son manieur à profiter de sa chance.

 Tomb of the Boom 1 Manieur : Benjamin BoomBoomCe Stand est capable d'insérer des bouts de métal sous la peau de l'utilisateur pour modifier son apparence et augmenter sa défense. Il est capable de faire sortir le métal de la peau pour l'utiliser comme des lames. En outre, il peut réduire la taille des objets métalliques en leur enlevant des particules de fer. En manipulant le fer du sang en conjonction avec le Stand de son fils, il peut faire exploser les gens s'il se trouve assez près.

 Tomb of the Boom 2 Manieur : André BoomBoom Ce Stand magnétise quiconque entre en contact avec le porteur, même si ce n'est que quelques gouttes de sang. La victime attire alors tous les objets métalliques à proximité. Ce Stand peut marcher sur plusieurs personnes à la fois.

 Tomb of the Boom 3 Manieur : L.A. BoomBoomCe Stand est capable de contrôler la limaille de fer, notamment pour immobiliser ses adversaires. Il peut aussi attirer de petits objets métalliques à lui, ce qui lui permet de vider les gens de leur sang en attirant les particules de fer présentes dans le sang humain.

 Oh! Lonesome Me Manieur : Mountain TimCe Stand se manifeste au travers de la corde de son porteur. Celui-ci peut transférer des parties de son corps ou du corps d'autres personnes à travers la corde, sans pour autant les mutiler. La corde peut également aspirer des molécules d'eau pour les transférer à quiconque utilise le Stand. Il peut se servir avec une précision parfaite de la corde qui le compose et lui faire faire des mouvements normalement impossible à exécuter, même pour un professionnel.

 Boku no Rythm wo Kiitekure Manieur : OyecomovaCe Stand est capable de créer des bombes à retardement. Il crée des pins en forme d'horloge, qu'il plante ensuite sur la cible. Après un certain temps, les pins se séparent d'eux-mêmes de la victime. À ce moment, la partie où les pins étaient posés explosent. Oyecomova peut en poser autant qu'il veut simultanément, mais il possible d'empêcher l'explosion en retenant le pins sur l'objet ou la personne. Oyecomova peut planter ses pins quasiment partout, sur des gens, des objets, même sur de l'eau ou sur la fumée que relâche une cigarette.

 Wired Manieur : Pork Pie Hat KidCe Stand se manifeste sous la forme de grappin muni d'un crochet, capable de briser l'espace et de retenir quelqu'un. Tout d'abord, il faut désigner un appât; cela peut être n'importe quoi mais il faut qu'à l'activation, la cible soit incapable de se mouvoir par elle-même (une personne inconsciente est donc une cible potentielle). Une fois fait, il est possible de faire sortir deux câbles de l'appât, qui sont reliés à Pork Pie Hat Kid. Les câbles sortent comme par magie, en brisant l'espace, se servant d'une assiette remplie d'eau comme relais (on a donc un câble partant de Pork Pie Hat Kid, passant dans l'assiette, sortant par l'appât). Une personne totalement capturée par Wired devient inconsciente au moment où elle passe par l'appât.

 Scary Monster(s) Manieurs : Dr. Ferdinand, Dio « Diego » BrandoCe Stand permet à Ferdinand de transformer les êtres vivants en dinosaures. Une simple blessure et la victime se transformera lentement mais sûrement en bête préhistorique; par la suite, si celles-ci viennent à blesser d'autres vivants, ils se transformeront aussi en sauriens. Les êtres humains se transforment en une espèce proche des Utahraptor, les êtres plus petits (souris) en version miniature desdits dinosaures, les plus gros (ours) en "petit" Tyrannosaurus. Après la mort de Dr. Ferdinand, Diego Dio Brando, qui en fut une des victimes mis la main sur un œil du Saint, ce qui lui permit d'utiliser Scary Monster à son tour. Dio ne peut toutefois, que se transformer lui-même ou des petits êtres. Il se contrôle toujours malgré sa transformation, qui laissait auparavant les victimes dans un été de frénésie meurtrière. On remarquera que pour marquer ce changement, le Scary Monsters de Ferdinand est devenu le Scary Monster de Dio. De plus en plus, les effets du stand de Dio se rapprochent de ceux de son prédécesseur, avec en plus la transformation personnelle en dinosaure.

 Cream Starter Manieuse : Hot PantsCe petit Stand se matérialise sous la forme d'un spray que Hot Pants case dans son holster, en place de revolver. Le spray est capable de produire de la chair liquide pouvant fusionner avec les matières organiques. Hot Pants peut s'en servir pour obstruer les pores de la peau ou pour créer des couches sur les yeux de sa victime, l'aveuglant, elle peut également étrangler quelqu'un en utilisant Cream Starter dans la gorge de sa victime. Cream Starter peut également soigner des blessures en remplaçant les tissus endommagés. Ce Stand a une courte portée mais Hot Pants peut l'augmenter en matérialisant un bras à partir de son propre bras, ce nouveau membre tiendra Cream Starter et lui permettra d'agir au loin. Il est également possible de neutraliser ce Stand en désarmant son porteur, car Cream Starter agit un peu comme une simple arme et ne peut pas se déplacer librement comme d'autres Stand.

 Mandom Manieur : Ringo RoadagainCe Stand permet à Ringo de remonter le temps de 6 secondes en arrière et d'annuler tout ce qui s'était passé. Il touche sa montre pour activer son pouvoir; c'est purement psychologique car on voit que le Stand n'est pas lié à la montre elle-même. La mémoire de Ringo n'est pas affectée, ainsi que celle de la dernière personne avec laquelle Ringo a interagi (a parlé, s'est battu, etc.). 

 Catch the Rainbow Manieur : BlackmoreCe Stand permet de manipuler l'eau de plusieurs manières. Il permet de geler l'eau dans l'espace et de s'en servir comme appui (il peut donc marcher sur l'eau, y compris celle de la pluie tombante). Catch the Rainbow permet également de se servir de l'eau pour soigner des plaies, une fois qu'elle pénètre dans des blessures elle comble celles-ci. Ce pouvoir de soin est limité car il ne peut soigner des blessures trop profondes ou des organes vitaux trop atteints. Enfin, ce Stand permet après avoir gelé l'eau de la projeter à grande vitesse ce qui la rend dangereuse comme des balles de pistolet. L'eau est repoussée du corps de Blackmore comme un aimant inversé.

 Tattoo You Manieur : InconnuCe Stand est tangible, il se manifeste sous la forme de onze hommes qui possèdent des tatouages sur leurs crânes chauves. Ils sont tous semblables hormis leurs visages, ils sont également tous équipés de révolvers. Ils sont capables de se transporter en émergeant dans le tatouage d'un autre. Il est impossible de complètement battre ce Stand tant qu'un des hommes est vivant.

 Tubular Bells Manieur : Mike O.Un Stand qui se manifeste sous forme de ballons de baudruche. Mike O. peut créer des ballons « intelligents » : Il souffle dans un ballon et lui insuffle un peu de son Stand, ensuite, il plante un clou (ce qui mystérieusement ne détruit pas le ballon), qui scelle l'accord en quelques sorte. Le ballon possède les réactions de la forme donnée : un ballon-chien pourra traquer ses cibles à l'odeur, un ballon-oiseau volera (en ayant le contrôle du vol), etc. Chaque ballon agit comme un automate avec un ordre précis, mais il peut aussi être dirigé directement par Mike O.. Les ballons sont capables de moduler leur apparence et de s'infiltrer quasi-partout. Les ballons peuvent également s'auto-détruire, ce qui est assez puissant pour tuer quelqu'un sur le coup (en admettant que le ballon est au contact de la cible). Il n'y a vraisemblablement pas de limite au nombre de ballons.

 Twentieth Century Boy Manieur : Magenta MagentaC'est un Stand de défense ressemblant à une armure, qui enveloppe Magenta Magenta. Pour qu'il marche, il faut que Magenta Magenta ait ses mains et pieds posés au sol. Une fois le stand déployé, le porteur est impossible à atteindre, même par des Stands temporels. Il est totalement protégé, mais ne peut plus rien faire. Le Stand possède un vide temporel en lui, ce qui lui permet de garder des choses, sans la notion du temps. Magenta Magenta peut par exemple mettre des bâtons de dynamite allumés dans son Stand, le faire disparaître, lorsqu'il le convoquera à nouveau, les bâtons de dynamite seront toujours là et la mèche, au même état d'avancement qu'à la disparition du stand.

 Civil War Manieur : Axl ROCe Stand utilise les fautes passées et les remords de ses victimes pour invoquer des apparitions liées à ces regrets. Si la victime touche l'apparition, celle-ci va fusionner avec la victime et l'écraser dans une membrane transparente, tout en amplifiant ses remords et sa culpabilité. On peut toutefois dissoudre la membrane avec de l'eau.

Le Stand est invulnérable face aux attaques physiques, pouvant se séparer en plusieurs morceaux pour esquiver les frappes ennemies. Si qui que ce soit dans son rayon d'action (y compris l'utilisateur) tue quelqu'un et ressent de la culpabilité après cet acte, la victime est ressuscitée.

 Chocolate Disco Manieur : D-I-S-C-OLe Stand prend la forme d'une console attachée au bras du manieur. Lorsqu'il est activé, il fait apparaître une grille numérotée comme celle des échecs. En pressant la case correspondante sur une console, il peut envoyer un objet à la case spécifiée ; par exemple, s'il presse F5 en tenant des clous, les clous tomberont en F5.

 Dirty Deeds Done Dirt Cheap (D4C) Manieur : Funny ValentineCe Stand est capable d'envoyer des objets ou personnes dans des dimensions parallèles en les écrasant entre deux objets. Quiconque croise son double dans la dimension parallèle (excepté l'utilisateur) se dissout en éponges de Menger avec son double, étant désintégré à jamais. 

L'utilisateur de D4C peut transférer sa conscience dans le corps de son double d'une dimension parallèle, lui transférant également le Stand. Cela veut dire qu'il peut changer d'apparence à volonté, ou également échapper à des blessures critiques. Par nature, toutes les versions parallèles de l'utilisateur sont volontaires pour lui prêter main-forte lors d'un combat; toutefois elles ne possèdent pas de Stand.

 Ticket to Ride  Manieur : Lucy Steele''

Ce Stand est créé lorsque Lucy Steele absorbe les différentes parties du corps du Saint. Lorsque la tête est logée dans son bas-ventre, elle gagne de capacité de transformer ses larmes en lame, et est protégée automatiquement par les lois de la probabilité ; quiconque essaie de l'agresser se retrouvera pris dans une suite d'événements potentiellement fatals tant que la tentative d'agression continue. 

Lorsque tout le corps est absorbé, la peau de Lucy tombe et est remplacé par une substance métallique ; elle tombe dans un profond coma, qui est mortel à terme. Dans cette forme, le Stand contracte l'espace vers Lucy; le paysage est attiré vers elle, et les différents objets allant en sa direction peuvent fusionner lorsqu'ils rentrent en contact, leur "espace" respectif devenant superposé. Elle produit également un mur de lumière, au sein duquel aucun "mauvais karma" ne peut se produire ; toutes blessures devant être subie par quelqu'un au milieu du mur de lumière seront repoussées sur une personne aléatoire dans le monde.

JoJo's Bizarre Adventure

en:JoJo's Bizarre Adventure#Stand powers